Adriano Morselli – poeta e librettista italiano
Alberto Morselli – cantante e musicista italiano
Arrigo Morselli – allenatore di calcio e calciatore italiano
Demo Morselli – trombettista, direttore d'orchestra e arrangiatore italiano
Emanuele Morselli – economista e scienziato italiano
Enrico Morselli – medico, psichiatra e antropologo italiano
Ercole Luigi Morselli – scrittore e drammaturgo italiano
Ezio Morselli – calciatore italiano
Franco Morselli – cantautore italiano
Giovanni Morselli – dirigente d'azienda e uomo politico italiano
Guido Morselli – scrittore e aforista italiano
Lucia Morselli – dirigente d'azienda italiana
Stefano Morselli – politico italiano